Тайва́ньский язы́к ( пэвэдзи: Tâi-gí / Tâi-gú или  пэвэдзи: Tâi-oân-oē, Dāiūan ūe досл. 'тайваньская речь/диалект' или  пэвэдзи: Hō-ló-oē) — принятое на Тайване название цюаньчжанского диалекта южноминьского языка (входит в китайскую ветвь сино-тибетской семьи). На этом наречии также говорят в южной части китайской провинции Фуцзянь, от которой Тайвань отделён проливом. 

Проблема «язык или диалект» в связи с тайваньским (как и с самим южноминьским, и со многими другими идиомами, родственными литературному китайскому) пока не имеет общепринятого в науке решения и, как часто в таких случаях, осложнена политическими соображениями.

Распространение 
Тайваньский язык (диалект) распространён на острове Тайвань. На нём говорит бо́льшая часть населения острова (около 70 % населения, так называемые холо). Холо составляли ещё больший процент населения до притока массовой иммиграции из материкового Китая в 1949 году, последовавшей после победы на материке коммунистов, образования КНР и эвакуации правительства Чан Кайши на Тайвань. По отношению к иммигрантам и их потомкам носители тайваньского являются коренными жителями острова, хотя и до появления на Тайване холо там в свою очередь жили носители архаичных тайваньских языков, относящихся к австронезийской семье (цоуского и др.), в настоящее время крайне малочисленные. Считается, что языки аборигенов Тайваня повлияли на тайваньский язык (диалект) и увеличили его различия с тем вариантом южноминьского, на котором говорят в материковом Китае.

Развитие 
Официального статуса не имеет. На нём читаются некоторые объявления в тайбэйском метро. Развита негосударственная пресса, Интернет, издаются книги (в частности на нем пишет стихи известный тайваньский поэт Ли Куйсянь). Употребительны как китайские иероглифы, так и разработанная европейскими миссионерами письменность на основе латиницы (пэвэдзи, Pe̍h-oē-jī, сокращённо POJ), однако она не является официальной.

Фонетика 
Тайваньский язык (диалект) имеет семь тонов, в отличие от литературного китайского, в котором четыре тона. Имеются носовые гласные.

Гласные

Согласные

Антропонимика

Примечания

Ссылки 

 Тайваньская культура — Formosa culture (включая тайваньско-китайский словарь в формате PDF)
 Daiuan Giannrboex (臺灣鏡報, Зеркало блога)
 Лушуй Сяннань(鹭水芗南)- Южноминьский язык блог
 Тайвань. Все о Тайване на inTaiwan.ru
 Radio Taiwan International-русский
 Taiwanese-English Dictionary в формате PDF; 1076 стр.
 The Sound of the Taiwanese Hokkien language (UDHR, Numbers, Greetings, Words & Sample Text)

Китайские языки и диалекты
Языки Тайваня